Santa Balbina — mártir da Igreja Católica
 Balbina (Presidente Figueiredo) — distrito no municípo de Presidente Figueiredo, estado do Amazonas, Brasil

Ver também 
 Usina Hidrelétrica de Balbina
 Basílica de Santa Balbina

Desambiguações de antropônimos